Downstream, termo inglês que significa, literalmente: down (abaixo), stream (corrente), ou seja, corrente abaixo ou a jusante. Pode referir-se a:

Informática
 Downstream (corrente ou curso do carregamento) refere-se à medição da banda do download (baixar carga).

Indústria petrolífera
 Downstream refere-se à atividades de transporte e distribuição de produtos da indústria do petróleo, desde a refinaria até as empresas de distribuição (no caso de gás natural e gás liquefeito de petróleo, por exemplo) ou até os pontos de venda ao consumidor final (gasolina, querosene de aviação, óleo diesel, lubrificantes etc.) ou até os estabelecimentos industriais (fabricantes de borracha sintética, plásticos, fertilizantes, anticongelantes, pesticidas, produtos farmacêuticos etc.). 

Desambiguação